Дэниел Энтони Нардиэлло (, род. 22 октября 1982 года, Ковентри, Англия) — валлийский футболист, нападающий и бывший игрок сборной Уэльса.

Клубная карьера 
Нардиэлло начинал карьеру в юниорском составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс». В 1999 году он перешел в клуб «Манчестер Юнайтед» за компенсацию в 200 000 евро, а в 2001 году дебютировал за манкунианцев в маче Кубка Лиги против «Арсенала». Еще один матч в основном составе он сыграл в Лиге Чемпионов УЕФА сезона 2002/2003 против израильского клуба «Маккаби Хайфа».

В октябре 2003 года клуб «Суонси Сити» арендовал Нардиэлло на месяц. Там он забил один гол в матче Трофея Лиги. Затем игрок дубля «МЮ» ушел в аренду в «Барнсли» до конца сезона 2003/2004. В начале нового сезона «Барнсли» возьмет его в аренду второй раз подряд — уже на весь сезон. И все-таки, в сезоне 2005/2006, «Барнсли» решается на трансфер нападающего. Игрок придет в клуб на два сезона. После этого игрок перешел в «Куинз Парк Рейнджерс», сыграл 8 матчей лиги, но в следующей половине сезона он совершил четвертый трансфер в «Барнсли». Суммарно за «дворняг» он сыграл 122 матча и забил 31 гол.

После этого Дэниел перешел в клуб «Блэкпул» в результате обмена на Каспара Горша с доплатой, однако сыграл лишь 7 матчей за 2 сезона. В этот период он находился в аренде 3 раза: в «Хартлпуле» и «Бери» в 2009-м и в «Олдем Атлетик» в 2010-м году. Снова став свободным агентом, Нардиэлло перешел в «Эксетер Сити», был игроком основы, сыграл 66 матчей и забил 19 голов. Затем он перешел в клуб «Ротерем Юнайтед», где сыграл 45 матчей и отметился 23 голами. В 2013 году он второй раз кряду ушел в аренду в «Бери», а в сезоне 2014/2015 был выкуплен. В конце сезона 2015/2016 он ушел в аренду в «Плимут Аргайл», но сыграл всего 1 матч.

В 2016 году он отыграл сезон в клубе «Бангор Сити» и завершил профессиональную карьеру в возрасте 35 лет.

Международная карьера 
Нардиэлло имел итальянские и валлийские корни, но изначально выбрал для себя выступление за страну своего рождения — Англию. Он играл в детских сборных до 15 и до 16 лет. Но впоследствии он решил выступать за Уэльс, и сыграл 3 матча за сборную страны в 2007 и 2008 годах. Голов он в них не забил.

Личная жизнь 
Отец Дэниела Нардиэлло, Донато, также был футболистом и тоже представлял сборную Уэльса, сыграл 2 матча. Его племянниками являются английский футболист Джерри Нардиэлло и игрок сборной Пакистана Реис Ашраф.

Примечания

Ссылки 

Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Бангор Сити»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Хартлпул Юнайтед»
Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу